Ла Каталина има више значења:

 Ла Каталина (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Каталина (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Каталина (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Каталина (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Каталина (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Каталина (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику